Курдюмівка — селище міського типу, Донецька область, Торецька міська рада
 Курдюмівка — село, Сумська область, Шосткинський район
 Курдюмівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Лиман — Микитівка